From the Inside kan syfta på:

From the Inside (album) – Alice Coopers elfte studioalbum
From the Inside (sång) – en singel av nu metal-bandet Linkin Park